ruhig steht für:

 die Abwesenheit von Lärm, siehe Stille

Ruhig ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ruhig (1922–2000), deutscher Gewerkschafter (FDGB)